Шубинка — посёлок в Родинском районе Алтайском крае. Входит в состав Покровского сельсовета.

История 
Основан в 1921 году. В 1928 году посёлок Шубинский состоял из 43 хозяйств, основное население — украинцы. В составе Покровского сельсовета Родинского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Родинского района